Somersby (Australië), dorp in New South Wales, Australia
 Somersby (Engeland), dorp in Lincolnshire, England
 Somersby (cider), Deens merk cider

Zie ook
Sommersby, een film uit 1993